Lasotki (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Leszczyński, woiwodschap Groot-Polen
 Lasotki (Mazovië), een plaats in het Poolse district Płocki, woiwodschap Mazovië